El Nombre Tim Hecker puede referirse a las siguientes personas:

Tim Hecker, músico canadiense;
Tim Hecker, piragüista alemán.